Крофт ():

Персоналии 
 Крофт, Аннабель — британская теннисистка и телеведущая.
 Крофт, Гаран (род. 2001) — валлийский боксёр-любитель.
 Крофт, Джун (род. 1963) — британская пловчиха.
 Крофт, Иоан (род. 2001) — валлийский боксёр-любитель.
 Крофт, Ли — английский футболист, полузащитник, выступающий за «Дерби Каунти».

Вымышленные персонажи 
 Лара Крофт — персонаж видеоигр, фильмов, комиксов и книг.

Топонимы 
 Крофт Парк — футбольный стадион, расположенный в Блайте, Нортумберленд, Англия.